Joseph Louis Proust, químic francès (1754-1826), autor de la Llei de les proporcions definides o proporcions constants.
 Marcel Proust, escriptor francès (1871-1922), autor d’A la recerca del temps perdut.